Пьер Кот:
 Кот, Пьер Жюль () (1895—1977) — французский политический деятель, юрист.
 Кот, Пьер Огюст () (1837—1883) — французский художник, представитель академизма.